Шолмов — фамилия. Известные носители:
 Шолмов, Сергей Николаевич (1963—1985) — курсант Вооружённых Сил СССР, участник Гражданской войны в Анголе.
 Шолмов, Юрий Алексеевич (1927—2007) — советский российский дипломат, историк. Чрезвычайный и Полномочный Посол.